Gerwing ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Gerwing (1893–1974), deutscher Bildhauer
 Manfred Gerwing (* 1954), deutscher katholischer Theologe und Hochschullehrer